

Codici 
 DTH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Death Valley (Stati Uniti)

Sigle
 Direct-to-home – Servizio satellitare destinato all'utente finale
 Delayed-type Hypersensivity – Ipersensibilità ritardata